Trident (chiclete)
Trident (motor de layout)
Trident Racing
Trident Studios
Ou ainda:
 UGM-133 Trident II
 Trident ICBM

Desambiguação